Il doppio del torneo di tennis Houston Open 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale Arthur Ashe e Roscoe Tanner 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (campioni)
 Mark Cox /  Graham Stilwell (quarti di finale)
 Ken Rosewall /  Fred Stolle (semifinali)

 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (finale)
 Tom Gorman /  Erik Van Dillen (primo turno)
 Jean-Baptiste Chanfreau /  Tom Leonard (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Houston Open 1973